Мей

Музыка 
 Мей — традиционный турецкий деревянный духовой музыкальный инструмент.

Топоним 
 Мей — остров архипелага Земля Франца-Иосифа.
 Мей — остров в Шотландии.
 Мей — район (фрегезия) в Португалии.
 Мей () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Мей (тауншип, округ Вашингтон, Миннесота)
 Мей (тауншип, округ Касс, Миннесота)
 Мей — другое название реки Таунйин в Таиланде и Мьянме.

Персоналии 
 Мей, Андреа (род. 1989) — итальянский футболист, защитник.
 Мей, Варвара Павловна (1912—1995) — балерина и педагог.
 Мей, Карин Мелис (род. 1983) — турецкая легкоатлетка.
 Мей, Лев Александрович (1822—1862) — русский писатель, поэт, прозаик и переводчик.
 Мей, Лидия (1896—1965) — эстонская художница-акварелистка.
 Мей, Наталия Юхановна (1900—1975) — эстонская советская театральная художница, график, иллюстратор, педагог. Заслуженный деятель искусств Эстонской ССР (1945).
 Мей, София Григорьевна (1821—1889) — русская писательница, редактор и издатель.
 Мей, Софья Яковлевна (1902—1977) — советская актриса театра и эстрады, кукловод, певица, чтец.
 Ван дер Мей, Йохан (1878—1949) — нидерландский архитектор.

См. также 
 Май
 Мэй